Спектральная последовательность Гротендика — это спектральная последовательность, которая вычисляет производные функторы композиции функторов  по производным функторам F и G.

Если  и 
— аддитивные точные слева функторы между абелевыми категориями, такие, что  переводит инъективные объекты в -ацикличные (то есть те, на которых зануляются функторы  при ) и если в  достаточно много инъективных объектов, то для каждого объекта  категории , имеющего инъективную резольвенту, существует точная последовательность:
 

Многие спектральные последовательности в алгебраической геометрии являются частными случаями спектральной последовательности Гротендика, например, .

Примеры

Спектральная последовательность Лере 
Если  и  — топологические пространства, пусть
  и  — категории пучков абелевых групп на X и Y, соответственно и
  — категория абелевых групп.
Для непрерывного отображения

 

существует (точный слева) функтор прямого образа

 .

Мы также имеем функторы глобальных сечений

 ,

и

 

Тогда так как

 

и функторы

и

удовлетворяют предположениям теоремы (так как функтор прямого образа имеет точный левый сопряжённый , прямые образы инъективных пучков инъективны и, в частности, ацикличны для функтора глобальных сечений), спектральная последовательность принимает вид:

 

для пучка абелевых групп  на , и это в точности спектральная последовательность Лере.

Спектральная последовательность локальных и глобальных Ext-ов 
Существует спектральная последовательность, связывающая глобальный Ext и пучковый Ext: пусть F, G — пучки модулей над окольцованным пространством ; например, схемой. Тогда
 
Это частный случай спектральной последоватеьлности Гротендика: действительно,
 ,  и .
Более того,  переводит инъективные -модули в вялые пучки, которые -ацикличны. Следовательно, предположения удовлетворяются.

Примечания

Литература 
 
 
 Weibel, Charles A. An introduction to homological algebra. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. 38. Cambridge University Press, 1994. ISBN 978-0-521-55987-4.

Гомологическая алгебра